В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Индиана.

Ссылки 
Indiana Association of Cities & Towns

Примечания 

Города Индианы
Индиана
Списки:Индиана